Даттон () — може бути як назвою населених пунктів, так і прізвищем.

Прізвища 

 Джеймс Патрік Даттон (;1968) — астронавт НАСА.
 Джозеф Еверетт Даттон (; 1874—1905) — британський паразитолог.
 Пітер Даттон (;  1970) — австралійський політик, лідер Ліберальної партії з 2022 року.
 Філліп Даттон (; 1963) — австралійський та американський вершник, дворазовий олімпійський чемпіон (1996, 2000).

Населені пункти 

 Даттон (Алабама) — місто в США, в окрузі Джексон штату Алабама.
 Даттон (Монтана) — місто в США, в окрузі Тетон штату Монтана